Илув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6369 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Александрув
 Вшеливы
 Арцехув
 Бенев
 Арцехувек
 Оборы
 Бялоцин
 Бжозовец
 Бжозув-Новы
 Бжозувек
 Буды-Иловске
 Рокоцина
 Эмилианув-Залусковски
 Гилювка-Дольна
 Гилювка-Гурна
 Гижыце
 Гижычки
 Хенрыкув
 Илув
 Каптуры
 Карлово
 Кшижык-Иловски
 Лясотка
 Любатка
 Шарглев
 Лазиска
 Лесняки
 Жепки
 Менкинки
 Ольшовец
 Менкины
 Удеж
 Нарты
 Олюнин
 Паулинка
 Печиска-Иловске
 Печиска-Ловицке
 Пётрув
 Пискожец
 Пшейма
 Садово
 Северынув
 Бжозув-Стары
 Стегна
 Суходул
 Владыславув
 Кемпа-Каролиньска
 Венец
 Воля-Ладовска
 Лады
 Волыньске
 Залесе
 Добки
 Залускув
 Островце

Соседние гмины 
 Гмина Керноза
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Гмина Мала-Весь
 Гмина Млодзешин
 Гмина Рыбно
 Гмина Санники
 Гмина Слубице
 Гмина Вышогруд

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства